Tunguska kan syfta på:
 Tunguska − område i mellersta Sibirien med Jemisejs bifloder:
 Övre Tunguska, nutida namn Angara
 Steniga Tunguska
 Nedre Tunguska
 Tunguska-händelsen − himlakroppnedslag 1908 vid Steniga Tunguska
 2K22 Tunguska − ryskt stridsfordon 
 5471 Tunguska − asteroid i huvudbältet

Se även
 Tunguser  − folkgrupp i Ryssland och Kina, nutida namn evenker
 Tungusiska språk